Diretmidae är en familj av fiskar. Diretmidae ingår i ordningen beryxartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diretmidae 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Beryxartade fiskar
Diretmidae